José Lourenço Lopes de Araújo (Rio de Janeiro, 17 de setembro, 1957) é um pianista, compositor e cantor de música popular brasileira.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Cantores de música popular brasileira